Skadarsko Jezero steht für:

 Skadarsko Jezero, montenegrinischer und serbischer Name für den Skutarisee, See an der montenegrinisch-albanischen Grenze
 Nationalpark Skadarsko Jezero in Montenegro